Le terme Route 149 peut désigner plusieurs routes :

 RS-149 au Brésil
  dans certains pays